На́бережная у́лица — улица в Тольятти, расположенная в Портпосёлке.

Проходит с запада на восток, параллельно течению Волги. Является крайней к Волге улицей района. Обладает асфальтовым покрытием и освещением, общественный транспорт по улице не ходит.

История 
Набережная улица появилась ещё в Ставрополе в XIX веке. Проходила она тогда по берегу реки Воложки.

На своём современном месте улица появилась в 1952 году при переносе города при затоплении. Вместе с Комсомольским шоссе стала первой улицей Портпосёлка. Изначально она называлась Новой Набережной улицей, после затопления Ставрополя стала просто Набережной.

Архитектура 
Несмотря на соседство с Комсомольским шоссе, дома на котором признаны архитектурным памятником Тольятти дома на Набережной, построенные в то же время такого статуса не получили. Дома двухэтажные, барачного типа.

Дом № 23 является на октябрь 2007 года является единственным современным зданием на улице. Построен в 2004году, представляет собой жилой многоэтажный дом повышенной комфортности. При его строительстве использованы итальянские технологии, здание удачно вписано в ландшафт, оснащено полностью автономным обслуживанием, в том числе собственной котельной. Здание — победитель конкурса «Лучший завершенный строительством объект 2004 года», ежегодно проводимого в Тольятти фондом им. Н. Семизорова.

Нумерация 
Нумерация зданий идёт с запада на восток, нечётная сторона по левую сторону. Зданий на чётной стороне не существует, там расположен дачный массив. Всего на улице 11 домов.

См. также 
На своём недолгом протяжении Набережная улица пересекается со следующими улицами:
 Нагорная
 Специалистов
 Морская

Литература 
 Постановление мэра г. о. Тольятти от 18 марта 2004 г. N 27-2/п «О наименовании элементов улично-дорожной сети, утверждении перечня наименований элементов улично-дорожной сети».

Примечания

Ссылки 
 Все дома Тольятти
 Названия на карте города
 Исторический центр Тольятти

Появились в 1952 году в России
Набережная